Heilige-Maagdenkapel (Poppel), België
 Heilige-Maagdenkapel (Swartbroek), Nederland